Keith – melodramat z 2008 roku
 Keith – szkocki ród
 Keith – miasto w hrabstwie Moray w Szkocji
 Keith – miasto w stanie Australia Południowa w Australii
 Keith Olbermann – amerykański dziennikarz

Gminy w USA:
 Keith (ang. Keith Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Keith (ang. Keith County) – w stanie Nebraska